Написа́ние:

 Написание слов — изучается наукой орфографией.
 Написание букв:
 Каллиграфия — искусство оформления знаков при письме.
 Шрифт — набор символов определенного размера и рисунка.

См. также
 Написание новостей
 Написание в рядовые